Karun steht für:

 Karun, Fluss im Südwest-Iran
 Karun (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Chuzestan im Iran

Karun ist der Familienname folgender Personen:

 Vanida Karun (* 1979), deutsche Schauspielerin